Остащенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Остащенко, Роман Гаврилович (род. 1982) — российский гандболист
 Остащенко, Сергей Михайлович (1924—2012) — Герой Советского Союза.
 Остащенко, Татьяна Николаевна (род. 1974) — командующий медицинскими силами Вооружённых сил Украины с 2021 года.

 Остащенко-Кудрявцев, Борис Павлович (1877—1956) — русский и советский астроном.